Il singolare del torneo di tennis Hansol Korea Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Marta Domachowska 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (campionessa)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)
 Marlene Weingärtner (primo turno)
 Mashona Washington (primo turno)

 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Ľubomíra Kurhajcová (primo turno)
 Saori Obata (primo turno)
 Samantha Stosur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2004